Серге́й Новожи́лов:
 Новожилов, Сергей Анатольевич (род. 1937) — артист Государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-концерт».
 Новожилов, Сергей Сергеевич (1912—1998) — советский государственный деятель.